Johan V är namnet på flera olika regenter:

Ivan Alexander av Bulgarien, tsar av Bulgarien 1331–1371
Johan V, hertig av Bretagne, hertig av Bretagne 1345–1399
Ivan V av Ryssland, tsar av Ryssland 1682–1696
Johan V av Portugal, kung av Portugal 1706–1750
Johan V av Armagnac (1420-1473), greve av Armagnac

Regentnamn